Schroffenstein ist
 der Name einer Person, siehe Christoph von Schroffenstein (* um 1460; † 1521), Fürstbischof von Brixen
 der Name eines Berges in Namibia, siehe Schroffenstein

Siehe auch:
 Die Familie Schroffenstein (Anfang 1803 anonym erschienen, Uraufführung 9. Januar 1804 in Graz), Tragödie von Heinrich von Kleist
 Tiroler Burg Schrofenstein
 Ansitz Schrofenstein in der Vintlerstraße in Bozen, Südtirol